Èritres (, derivat del grec , erythrós 'vermell') fou el nom de diverses ciutats de l'antiga Grècia:
 Èritres de Jònia, antiga polis de l'Àsia Menor
 Èritres de Beòcia, població de l'antiga Grècia que dona el nom a una població moderna adscrita a la perifèria de l'Àtica
 Èritres d'Eniània, població de l'antiga Grècia situada a la vora del riu Esperqueu, prop de la desembocadura
 Èritres de la Lòcrida, població de l'antiga Grècia situada al golf de Corint, prop d'Eupàlion
 Èritres de Mísia, població de l'antiga Grècia esmentada per Dionís d'Halicarnàs (I, 55)

Vegeu també 
Altres noms de lloc derivats del grec , erythrós:
 Mar Eritrea (, literalment 'Mar Vermella' o 'Mar Roja'), nom clàssic donat a la Mar Roja
 Eritrea, estat africà que pren el nom de la mar que banya les seves costes
 Cap Eritreu (, literalment 'Cap Vermell'), nom clàssic del Cap Gudura (), a l'illa de Creta
 Eritrea de Creta, població de Creta prop del Cap Eritreu
 Èritron o Èritre (, en àrab Al-Athrun), població de l'antiga Grècia situada a la Cirenaica, posteriorment seu d'un bisbat